Kungstjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Kungstjärnet, Dalsland, sjö i Bengtsfors kommun,  (51 ha)
Kungstjärnen, Lappland, sjö i Storumans kommun,  (4,93 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn